Csehország
 Turkovice, település a Pardubicei járásban
 Turkovice, Ondřejov településrésze a Kelet-prágai járásban